Игорь Зотов:
 Зотов, Игорь Александрович (род. 1955) — советский и российский писатель, журналист.
 Зотов, Игорь Александрович (род. 1970) — председатель Правительства Республики Калмыкия.
 Зотов, Игорь Львович (род. 1959) — депутат Государственной думы РФ VI созыва.
 Зотов, Игорь Михайлович (1928—1995) — Герой Социалистического Труда.